Hallington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Hallington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)